Elseid Hysaj (Shkodra, 1994. február 2. –) albán válogatott labdarúgó, jelenleg a Lazio játékosa.

Statisztika

Klub
2019. február 2-i statisztika alapján.

Válogatott
2017. november 17-én lett frissítve

Jegyzetek

További információk 

1994-ben született személyek
Élő személyek
Albán labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Empoli labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Shkodraiak